De Oberliga Hamburg 2013/14 was het 69ste voetbalkampioenschap van de Oberliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Oberliga vormde de vijfde klasse in het Duitse voetbalsysteem, onder de Regionalliga Nord.

TuS Dassendorf werd kampioen. Geen enkele club vroeg een licentie aan voor de Regionalliga.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2013/14